Панония може да се отнася за някое от следните понятия.

Региони в Средна Европа 
 Панония, също Панонска или Среднодунавска низина/равнина – Унгария и части от съседни страни
 Панония, също Панонско море – воден басейн през миоцена и плиоцена
 Панония – историческа област, включително:
 древноримска провинция (20 – 107 г.),
 древноримски диоцез (314 – 395 г.),
 византийска провинция (510 – 580-те г.)
 Панония, също Панонска Хърватия – южнославянско княжество от VІІІ – ІХ век
 Панония – латинско име на средновековна Унгария

Други понятия 
 1444 Панония – астероид от Главния астероиден пояс
 Панония – село в Сърбия, Севернобачки окръг, община Бачка топола
 „Панония“, Будапеща – най-голямото студио за анимационни филми в Унгария
 „Панония“ – марка мотоциклети (1956-1975) от комбинат „Чепел“, Будапеща, Унгария
 „Панония“ – кратко име на ска-групата Pannonia Allstars Ska Orchestra, Будапеща, Унгария
 „Панония“ – булевард във Видин